La Traversée (1998), un livre de Philippe Labro ;
 La Traversée (2001), un film réalisé par Sébastien Lifshitz ;
 La Traversée (2012), un film réalisé par Jérôme Cornuau ;
 La Traversée (2013), un film documentaire réalisé par Élisabeth Leuvrey ;
 La Traversée (2015), un roman de Jean-Christophe Tixier ;
 La Traversée  (2017), un film d'animation de Florence Miailhe ;
 La Traversée (2018), un reportage de Romain Goupil et Daniel Cohn-Bendit ;
 La Traversée (2020), un film réalisé par Johanne Helgeland ;
 La Traversée (2021), un film d'animation franco-tchéco-allemand réalisé par Florence Miailhe ;
 La Traversée, film français de 2022.

Voir aussi